Fatty and Minnie He-Haw é um filme mudo de comédia curta norte-americano de 1914, dirigido e estrelado por Fatty Arbuckle.

Elenco 
Fatty Arbuckle - Fatty
Minnie Devereaux - Minnie He-Haw
Edward Dillon
Minta Durfee
Frank Hayes
Harry McCoy
Slim Summerville
Josef Swickard

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1914
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Curtas-metragens de 1914
Filmes dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle